Entenmörder, Ententöter oder Entenköpfer nannte der Volksmund im süddeutschen Raum scherzhaft Nebenbahnen oder Bahngesellschaften, deren Fahrzeuge offensichtlich das örtliche Federvieh bedrohten, darunter:

 die Bahnstrecke Mannheim-Käfertal–Heddesheim
 die Bahnstrecke Mosbach–Mudau
 die Bottwartalbahn
 die Katzbachbahn
 die Untere Kochertalbahn
 die Mittelbadischen Eisenbahnen